Вирион:

 Вирион — фамилия из Списка дворянских родов Гродненской губернии
 Вирион — полноценная вирусная частица.

 НПО «Вирион» — российское фармацевтическое предприятие в Томске.